Rusafa – distretto amministrativo di Baghdad
 Rusafa (anche Sergiopoli o Anastasiopoli) – antico centro urbano nel deserto siriano